Скоморохов, Евгений:
 Скоморохов, Евгений Андреевич (1938—2016) — советский и российский тренер по хоккею с мячом, заслуженный деятель физической культуры и спорта.
 Скоморохов, Евгений Васильевич (1945—2002) — советский и российский футбольный тренер.